BMN peut faire référence à :
 l', dans la province de Dahuk, dans le Kurdistan irakien, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 , une banque espagnole.

Code IATA des aéroports